Albanesi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Albanesi (1856–1926), italienischer Komponist und Pianist
 Luigi Albanesi (1821–1897), italienischer Komponist
 Meggie Albanesi (Margherita Cecilia Brigida Lucia Maria Albanesi; 1899–1923), britische Schauspielerin 
 Vinicio Albanesi (* 1943), italienischer Priester und Medienmanager 

Albanesi steht für:
 Albanesi (Automobilhersteller), italienischer Automobilhersteller